Sheila  – nome proprio di persona inglese e irlandese femminile
Sheila  – cantante francese
Sheila & B. Devotion  – gruppo musicale franco-americano composto dalla cantante Sheila e da tre musicisti afroamericani